Мэттью Браун Хаммонд (; 13 июня 1868,  Саут-Бенд, штат Индиана, США — 28 сентября 1933, Колумбус, штат Огайо, США) — американский экономист, профессор экономики и глава факультета в 1921-1928 годах  Университета штата Огайо, президент Американской экономической ассоциации в 1930 году.

Биография 
Мэттью родился 13 июня 1867 году в  Саут-Бенде, штат Индиана в семье Сэт (род. 05.01.1836) и Сары (Лонгли) Хаммонд (род. 21.11.1842).

В 1891 году получил степень бакалавра философии в Мичиганском университете, в 1893 году степень магистра права в Висконсинском университете, затем обучение продолжил в 1893—1894 годах в Тюбингенском университете, а в 1894 году в Берлинском университете, в 1898 году получил степень доктора философии в Колумбийском университете.

В 1891—1892 годах директор в средней школе  Версаля, штат Миссури, в 1896—1897 годах ассистент профессора экономики в Миссурийском университете, в 1897—1904 годах преподаватель и ассистент профессора экономики в Иллинойсском университете, в 1904—1908 годах ассистент профессора и ассоциированный профессор экономики, с 1908 году профессор в университете штата Огайо, в 1921 году профессор экономики в Чикагском университете, а в 1922 году профессор в Колумбийском университете. В 1921—1928 годах глава факультета и профессор в Университете штата Огайо.

В 1913—1915 годах член промышленных коммуникаций Огайо, с 1913 года член и секретарь комиссии Огайо угольной промышленности, в 1917—1919 годах член комитета здравоохранения и пенсионного страхования штата Огайо.

Мэттью умер 28 сентября 1933 года в Колумбусе, штат Огайо.

 Семья
Хаммонд женился 2 июля 1902 года на Сани Батлер Денхам и у них родились Марджори Хаммонд и Сет Хэммонд.

Библиография 
 Hammond M.B. Map showing the relation existing between slave labor and cotton production 1860. — 1897
 Hammond M.B. British labor conditions and legislation during the war — New York : Oxford University Press, 1919
 Hammond M.B. The cotton industry; an essay in American economic history. Part 1. The cotton culture and the cotton trade. December 1897 — New York: Macmillan Company, 1897
 Hammond M.B. Railway rate theories of the Interstate commerce commission — Cambridge, Harvard University, 1911.
 Hammond M.B. The Individual in an unstable world — Ohio State University. Commencement Addresses. Summer. 1933, September 1933

Примечания 

Выпускники Колумбийского университета